Gauvain est un prénom masculin français, transcription du prénom gallois Gwalchmei ou Gwalchmai (gwalch signifiant Faucon).

Personnage 
 Gauvain : personnage de la légende arthurienne.

Prénom 
 Gauvain Quiéret (1433-1470) est un écrivain français ;
 Gauvain Sers (1989-) est un  auteur-compositeur-interprète français.

Homonymie de prénom